Le qualificazioni del singolare maschile del Noventi Open 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Nikoloz Basilašvili (qualificato)
  Jahor Herasimaŭ (primo turno)
  Marcos Giron (qualificato)
  Radu Albot (primo turno)
  Il'ja Ivaška (qualificato)
  Ričardas Berankis (qualificato)

  Yannick Hanfmann (ultimo turno)
  James Duckworth (ultimo turno)
  Daniel Elahi Galán (ultimo turno)
  Dennis Novak (ultimo turno)
  João Sousa (ultimo turno)
  Arthur Rinderknech (qualificato)

Qualificati 

  Nikoloz Basilašvili
  Lukáš Lacko
  Marcos Giron

  Arthur Rinderknech 
  Il'ja Ivaška 
  Ričardas Berankis

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

Noventi Open 2021